Ізабель Куето виграла титул, перемігши у фіналі Сандру Чеккіні з рахунком 7–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 n/a
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Ізабель Куето (переможниця)
  Сандра Чеккіні (фінал)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Регіна Райхртова (чвертьфінал)
  Патрісія Тарабіні (півфінал)
  Лаура Гарроне (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Estoril Open 1989 Draw 

Portugal Open